Burgert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Burgert (1888–1952), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Hans-Joachim Burgert (1928–2009), deutscher Kalligraph
 Jonas Burgert (* 1969), deutscher Maler

Burgert als Unternehmen:

 Burgert war ein Hersteller von Automobilkarosserien aus Kunststoff mit Sitz in Württemberg (1968–1970/71) bzw. in Südtirol (um 1970/71), siehe Nizza (Automarke) und Nembo.